Mison (en francès Mison) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Fills Il·lustres 
 Ernest Esclangon (1876-1954), astrònom i matemàtic, director de l'Observatori de París

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença